In Japan existieren mehrere Shintō-Schreine mit dem Namen Hirota-Schrein (広田神社, Hirota-jinja). Dazu gehören:

 der Hirota-Schrein in der Gemeinde Taisho-chō der Stadt Nishinomiya, Präfektur Hyōgo.
 der Hirota-Schrein im Stadtbezirk Naniwa-ku der Stadt Ōsaka, Präfektur Ōsaka.